

Anatomie 
 La tempe est une région de la tête.

Toponymie 
 Tempe est une ville des États-Unis.
 Le lac Tempe se trouve dans la province de Sulawesi du Sud dans l'île de Sulawesi en Indonésie.
 La vallée de Tempé est une vallée de Thessalie, en Grèce.
 Tempe est une banlieue de la ville de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud en Australie.

Économie 
 Tempé est une enseigne d'origine alsacienne de boucherie, charcuterie et traiteur.

Cuisine 
 Le tempe (prononcer « temme-pé »), également écrit tempé ou tempeh, est un produit alimentaire à base de soja fermenté, originaire d'Indonésie.

Homonymie de toponyme